Pottawatomie County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pottawatomie County (Kansas)
 Pottawatomie County (Oklahoma)

Siehe auch:

 Pottawattamie County (Iowa)